

Geografia 
 Meis – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia
 Meis – esonimo turco di Castelrosso, isola e comune della Grecia

Persone 
 Sylvie Meis – modella e showgirl olandese
 Dan Meis – architetto statunitense

Altro 
 Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) – museo di Ferrara
 Adriano Meis – protagonista del romanzo Il fu Mattia Pascal

Pagine correlate 
De Meis